Gerhardt se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ulrich Gerhardt
 Julius Gerhardt